Die Volleyball-Weltmeisterschaft der Männer 1974 fand vom 12. bis 28. Oktober in Mexiko statt. Die Polen gewannen zum ersten Mal den Titel. Die Spiele wurden in Mexiko-Stadt, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Puebla und Toluca de Lerdo ausgetragen.

Modus 
Die 24 Teilnehmer spielten in der Vorrunde in sechs Vierergruppen. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe bildeten in der zweiten Gruppe drei Vierergruppen, die restlichen Teams spielten eine eigene Runde mit ebenfalls drei Vierergruppen. Die besten sechs Mannschaften der zweiten Runde ermittelten in der Finalrunde den neuen Weltmeister, die anderen spielten um die weiteren Plätze.

Spielplan

Erste Runde

Zweite Runde (1–12)

Zweite Runde (13–24)

Finalrunde

Endstand

Weblinks 
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

1974
Volleyballveranstaltung 1974
Sportveranstaltung in Mexiko-Stadt
Sportveranstaltung in Guadalajara (Mexiko)
Sportveranstaltung in Monterrey
Sportveranstaltung in Heroica Puebla de Zaragoza
Sportveranstaltung in Tijuana
Weltmeisterschaft Manner 1974